Bill of Rights (Anglia), 1689.
 Bill of Rights (USA), 1791.
 Implied Bill of Rights, Kanada, 1867.